Германы:

 Германы — химические соединения германия с водородом.
 Германы — племя, обитавшее в эпоху классической античности на территории региона Оретания.